Cafard peut désigner :
 cafard, un insecte nuisible de l'ordre des blattoptères (Blattodea) ;
 cafard, en économie, une startup qui, depuis sa création, se développe de manière graduelle et progressive ;
 Cafard, un film d'animation franco-néerlando-belge réalisé par Jan Bultheel.

Voir aussi 
 Le Cafard cosmique, un site internet spécialisé dans les littératures de l'imaginaire : science-fiction, fantasy, fantastique
 Kafar (page d'homonymie)